Bellefeuille ist der Familienname folgender Personen:

 Blake Bellefeuille (Blake Andre Bellefeuille; * 1977), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Pete Bellefeuille (Joseph Jean-Baptiste Édouard Pierre Bellefeuille; 1900–1970), kanadischer Eishockeyspieler